Les élections régionales de 1969 dans le Land de Salzbourg () se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1969
Salzbourg
Mars 1969